Die Tweede Divisie 1968/69 war die 13. Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 18 Mannschaften teil.

Modus 
Die Vereine spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Eerste Divisie auf.

Vereine 
Zu den verbliebenen 16 Mannschaften der letzten Saison kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger Velox Utrecht und VVV-Venlo

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1968
Fußballsaison 1968/69